Nun komm, der Heiden Heiland (koraal)
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 61)
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 62)